Der Circuito Feminino Future de Tênis 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 10. bis 16. Februar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
ITF São Paulo